Євста́фій, або Євста́тій, (, від слова  — «стійкий», «що твердо стоїть», «твердий, незмінний», «родючий», «квітучий», «що пишно колоситься») — грецьке ім'я. Народна українська форма імені — Остап. Спорідненими є Євста́хій, Ста́хій.

2010 року це ім'я посідало 15 місце серед найпопулярніших імен України.

Остап святкує іменини: 17 січня, 17 лютого, 6 березня, 11 квітня, 27 квітня, 5 травня, 13 червня, 20 липня, 10 серпня, 11 серпня, 2 вересня, 12 вересня, 3 жовтня, 8 жовтня, 11 жовтня, 25 жовтня, 3 грудня.

Примітки 

Українські імена